Фелпс () — англійське прізвище і топонім.

Персоналії 
 Фелпс (прізвище)

Топонім

Фелпс (округ) — назва кількох округів (графств) США
 Фелпс — місто, штат Нью-Йорк
 Фелпс — місто, штат Вісконсин
 Фелпс — селище, штат Нью-Йорк
 Фелпс — переписна місцевість, штат Кентуккі

Інше 
 13433 Фелпс — астероїд